Horňák může být:

 Horňák – obyvatel slováckého Horňácka
 Hostišová-Horňák – část obce Hostišová v okrese Zlín
 Horňák (příjmení) – české a slovenské příjmení
 horňák – muž preferující v oblasti sexuality horní partie těla partnerky

Související články 
 Dolňák
 Horák